54 (пятьдесят четыре) — натуральное число между 53 и 55.

В математике 
 Составное число
 Злое число
 Число харшад
 254 = 18014398509481984
 Число способов, которыми можно уложить Т-тетрамино на полоске 4х16.
 В диапазоне от 1 до 28 54 простых числа
 Число Лейланда —  
 Наименьшее число, представимое в виде суммы трёх квадратов тремя способами

В науке 

 Атомный номер ксенона

В других областях 

 54 год; 54 год до н. э., 1954 год 
 ASCII-код символа «6»
 54 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Новосибирской области.
 Протяжённость Малого кольца Московской железной дороги, построенного в 1908 году, составляет 54 км.
 Число карт в полной колоде — 54.
 Число клеток у кубика Рубика.
 54 города составляют своеобразную федерацию идеальной страны Томаса Мора Утопии.
 Возраст, которым представляется ютубер Glad Valakas

См. также 

 53
 55
 Число харшад

Примечания